Gunnar Ekström kan syfta på;

* Gunnar Ekström (1891–1961), svensk geolog
 Gunnar Ekström (1859–1950), svensk präst
 Gunnar Ekström (1883–1969), svensk numismatiker
 Gunnar Ekström (1913–1996), svensk skådespelare